Al-Aqsamoskee
 Al-Aqsa Martelarenbrigade
 Al-Aqsa Internationale Stichting